Miejscowości w Polsce:
 Rychlik (niem. Reichen) – wieś w woj. lubuskim, w pow. sulęciński, w gminie Sulęcin 
 Rychlik (niem. Karolina) – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Trzcianka
 Rychlik – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Trzcianka
 Rychlik (niem.: Wilde Mann) – górski strumień w Górach Izerskich

Osoby:

 Andrzej Jan Rychlik (ur. 1955) – polski polityk, inżynier, nauczyciel akademicki, przedsiębiorca, poseł na Sejm I kadencji
 Ignacy Rychlik (1856–1928) – polski nauczyciel, historyk i geograf, burmistrz elekt Jarosławia i poseł do parlamentu wiedeńskiego
 Jan Rychlík (1916–1964) – czeski kompozytor

 Jerzy Rychlik – polski dyplomata, prawnik

 Józef Rychlik (ur. 1946) – polski kompozytor i pedagog
 Michał Rychlik (ur. 1947) – polski wykonawca trapu i autor tekstów
 Mikołaj Rychlik (XV w.) – szlachcic polski, dworzanin królewski, podający się za króla Władysława Warneńczyka
 Paweł Rychlik (ur. 1986) – polski polityk
 Piotr Rychlik (ur. 1984) – polski dyplomata, ambasador w Finlandii

Zobacz też 

 Rychliki